Schönmühleheißen:

 Stadlern, Gemeinde im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stadlern (Arrach), Ortsteil der Gemeinde Arrach, Landkreis Cham, Bayern
 Stadlern (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stadlern (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich